Бекташ Рахимович Рахимов (23 февраля 1924 — 5 января 2009) — советский и узбекский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1973), кандидат экономических наук.

Биография 
Трудовую деятельность начал в 16-летнем возрасте — учителем начальной школы. В 1942—1945 служил в армии. В 1944 вступил в ВКП(б). После демобилизации в 1945—1948 был директором начальной школы, инспектором районного отдела народного образования.

С 1948 — на ответственной хозяйственной и партийной работе.

В 1948—1950 — заместитель председателя, затем председатель Исполнительного комитета Нарпайского районного Совета (Самаркандская область).

В 1950—1952 — слушатель Партийной школы при ЦК КП(б) Узбекистана. После окончания партшколы был оставлен там же на преподавательской работе, избирался секретарем комитета КП Узбекистана Высшей партийной школы при ЦК КП Узбекистана.

В 1953 экстерном окончил Ташкентский государственный университет, после чего был назначен ответственным организатором ЦК КП Узбекистана, затем 1-м секретарем Нарпайского, а позже 1-м секретарем Катта-Курганского районных комитетов КП Узбекистана в Самаркандской области.

С февраля 1963 по февраль 1968 — первый секретарь Хорезмского областного комитета КП Узбекистана.

В феврале 1968 переведен на должность 1-го секретаря Андижанского областного комитета КП Узбекистана, где трудился до декабря 1974 г.

С 27 ноября 1974 по февраль 1982 г. — 1-й секретарь Самаркандского областного комитета КП Узбекистана.

Затем до 1986 г. работал заместителем председателя Совета Министров Узбекской ССР.

С 1976 по 1986 гг. — кандидат в члены ЦК КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР  7, 8, 9, 10 созывов. Избирался депутатом XXV (1976) и XXVI (1981) съездов КПСС.

Осужден по «хлопковому делу». Указом от 1991 года был восстановлен, награды возвращены. 

Проживал в городе Ташкенте. Умер 5 января 2009 года

Избранные научные работы 
Автор книг (в соавт.):
 Рентабельное хозяйство (1984),
 Организация труда в животноводстве (1985),
 Высокодоходная отрасль животноводства (1985),
 Внутрихозяйственный расчет и его внедрение в АПК Узбекской ССР (1989),
 Организация и оплата труда в сельском хозяйстве (1992) и др.

Награды 
 1973 — Герой Социалистического Труда
 три ордена Ленина
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Отечественной войны II степени
 два ордена Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 1994 — Почётная грамота Республики Узбекистан

Источник 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991

Примечания 

Первые секретари Андижанского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Хорезмского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Самаркандского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Выпускники Ташкентского государственного технического университета
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Лишённые звания Героя Социалистического Труда
Заместители глав правительств Узбекской ССР
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Заместители председателей районных исполкомов СССР
Председатели районных исполкомов Узбекской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва